Ana I es un título que puede referirse a:

 Ana I de Gran Bretaña (1665-1714), última reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda y primera reina de Gran Bretaña, casada con Jorge de Dinamarca, no tuvieron hijos, siendo Ana la última Estuardo en el trono.
 Ana I de Rusia (1693-1740), emperatriz de Rusia (durante 1730-1740), madre adoptiva de Iván VI de Rusia.
Ana Jagellón de Polonia, reina electiva de Polonia